Een verkeersweg:
 N167 (België)
 N167 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing